Stendebach ist der Familienname folgender Personen:

 Max Stendebach (1892–1984), österreichisch-deutscher Offizier und Politiker
 Franz Josef Stendebach (* 1934), deutscher Theologe (Alttestamentler)